Сегунда Лига 2001/2002 () — 12-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 2001/02 на rsssf.com

2001/2002
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2001 году
Спорт в Португалии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002